
Termin -{GLC}- ima više značenja.

 Gasna hromatografija, analitička metoda
 Glukoza, -{Glc}-